Ла Баренада има више значења:

 Ла Баренада (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Баренада (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику